Zeliónoie (Bakhtxissarai), localitat del districte de Bakhtxissarai, a la república de Crimea, Rússia
 Zeliónoie (Nijnegorski), localitat del districte de Nijnegorski, a la república de Crimea, Rússia